Red Bull Arena kan avse:

 Red Bull Arena, Leipzig – den tyska fotbollsklubben RB Leipzigs hemmaarena.
 Red Bull Arena, New Jersey – den amerikanska fotbollsklubben New York Red Bulls hemmaarena.
 Red Bull Arena, Wals-Siezenheim – den österrikiska fotbollsklubben FC Red Bull Salzburgs hemmaarenan.